El término Septiembre Negro puede referirse:

 a Septiembre Negro, la historia de los conflictos entre el ejército jordano y las milicias palestinas en septiembre de 1970, que se saldaron con la expulsión de éstas de Jordania;
 a Septiembre Negro, la organización palestina, considerada terrorista, que debe su nombre a los acontecimientos a los que se refiere el artículo anterior;
 a Septiembre Negro, un largometraje (del género falso documental), dirigido por Christian Johnson en el 2004, cuyo título original en inglés es September Tapes, protagonizado por George Calil y Wali Razaqi, y cuya trama se desarrolla en Afganistán un año después de los ataques, el 11 de septiembre del 2001, al World Trade Center de Nueva York.